Romboy ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Romboy (1893–1972), deutscher Gewerkschafter und Widerstandskämpfer
 Manfred Romboy (* 1936), deutscher Kameramann und Hochschullehrer
 Marc Romboy, deutscher Produzent, DJ und Labelchef